Voegt ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Voegt (1903–1988), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Koen de Voegt (* 1980), belgischer Politiker (PPBe)

Siehe auch:
 Vogt (Begriffsklärung)
 Voigt (Begriffsklärung)